Ріу-Бранку (, буквально «Біла річка») — назва декількох річок, міст та інших назв у португаломовному світі, зазвичай у Бразилії.

Річки 
 Ріу-Бранку — річка в Бразилії, у басейні річки Гуапоре.
 Ріу-Бранку — річка в Бразилії, у басейні річки Мадейра.
 Ріу-Бранку — річка в Бразилії, в басейні річки Ріу-Неґру.
 Ріу-Бранку — річка в Бразилії, у басейні річки Сан-Франсиску.

Населенні пункти 
 Ріу-Бранку — бразильське місто, столиця штату Акрі.
 Ріу-Бранку — село на заході штату Акрі.

Адміністративні одиниці 
 Ріу-Бранку — мікрорегіон штату Акрі.
 Ріу-Бранку — муніципалітет у складі мікрорегіону Ріу-Бранку (штат Акрі), в якому розташована столиця штату — Ріу-Бранку.
 Ріу-Бранку — муніципалітет у штаті Мату-Гросу.
 Ріу-Бранку — колишня назва штату Рорайма.

Спорт 
 Ріу-Бранку (футбольний клуб)

Нагороди 
 Орден Ріу-Бранку — державна нагорода Бразилії.

Див. також 
 Ріу-Бранку-ду-Іваі
 Ріу-Бранку-ду-Сул
 Ріо-Бранко